HMS Grimsby — название двух кораблей Королевского флота Великобритании.

 HMS Grimsby (U16) — шлюп типа «Гримсби». Спущен на воду в 1933 году. На службе с 1934 года. Потоплен в 1941 году.
 HMS Grimsby (M108) — тральщик-искатель мин типа «Сэндаун». Спущен на воду в 1998 году. В строю с 1999 года.

Примечания

Литература